La saison 2010 du Championnat du Turkménistan de football est la dix-huitième édition de la première division au Turkménistan. La compétition rassemble les dix meilleurs clubs du pays qui sont regroupés au sein d'une poule unique et s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division turkmène.

C'est le club du FC Balkan (ex-Nebitçi Balkanabat) qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur FK Altyn Asyr et six sur le FK Lebap. C'est le deuxième titre de champion du Turkménistan de l'histoire du club après celui remporté en 2004. Le FK Balkan réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du Turkménistan face à Altyn Asyr.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Turkménistan de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Notes et références 

Turkménistan
2010 au Turkménistan
Championnat du Turkménistan de football